Михаи́л Королёв:
 Королёв, Михаил Александрович (род. 1933) — российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Королёв, Михаил Антонович (1931—2016) — советский и российский учёный и государственный деятель.
 Королёв, Михаил Васильевич (1903—1968) — инженер-контр-адмирал, начальник Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.
 Королёв, Михаил Леонтьевич (1807—1876) — русский купец, Московский городской голова.
 Королёв, Михаил Михайлович (1913—1983) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), режиссёр театра кукол, педагог, профессор.
 Королёв, Михаил Николаевич (1906—1979) — хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Королев, Михаил Сергеевич — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР июнь 1938 г. — август 1939 г.
 Королёв, Михаил Филиппович (1894—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.